Synagoga Hersza Zilbersztejna w Łodzi przy ulicy Północnej 6
 Synagoga Hersza Zilbersztejna w Łodzi przy ulicy Północnej 7